Jméno a příjmení Petr Skála má více nositelů:

 Petr Skála (* 1957) – český lékař a politik
 Petr Skála (1959) (* 1959) – český fotbalista
 Petr Skála (režisér) (1949–1993) – český filmový režisér, dramaturg a pedagog
 Petr Skála (herec) (1925–2004) – český herec

podobné
 Petr Skala (* 1947) – český režisér a výtvarník